Galgano ist Familienname von

 Gregorius de Galgano († nach 1224), italienischer Kardinal
 Mario Galgano (* 1980), italienischer Journalist

siehe auch
 Abbazia San Galgano